Imunitet se može odnositi na:
 Imunitet (medicina), otpornost organizma na infekciju, bolest ili neku drugu neželjenu biološku invaziju
 Imunitet (diplomacija)
 Imunitet (pravo), isključenje od pravnih obaveza, kao što su materijalna i pravna odgovornost